SV Germania Bietigheim ist der Name zweier Sportvereine:
 SV Germania Bietigheim (Bietigheim, Baden), Verein aus Bietigheim (Baden)
 SV Germania Bietigheim (Bietigheim-Bissingen), Verein aus Bietigheim-Bissingen